Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2012 wurden vom 15. Dezember 2011 bis zum 2. Januar 2012 in ihrer 19. Auflage von der Professional Darts Corporation veranstaltet. Austragungsort war zum fünften Mal der Alexandra Palace in London. Titelverteidiger Adrian Lewis holte sich den Titel im Finale gegen Andy Hamilton mit 7:3.

Das Turnier wurde im Satzsystem gespielt, jeder Set geht dabei über Best of five Legs.

Im deutschen Fernsehen übertrug Sport 1 die PDC World Darts Championship live. Der Pay-TV-Sender Sport 1+ zeigte die Spiele live und vollständig.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer 
Für die PDC World Darts Championship 2012 waren folgende 72 Spieler qualifiziert:

 Die 32 bestplatzierten Spieler der Order of Merit
 Die 16 bestplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt sind
 Die 4 bestplatzierten Spieler der European Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert sind
 17 internationale Qualifikanten
 Der bestplatzierte Spieler der PDC Youth Tour Order of Merit, der nicht bereits über eine der drei erstgenannten Ranglisten qualifiziert ist
 Der Sieger und der Finalist eines Qualifikationsturniers, welches von der Professional Dart Players Association (PDPA) veranstaltet wurde

Überblick 
PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
  Simon Whitlock
  Mark Webster
  Wes Newton
  Raymond van Barneveld
  Paul Nicholson
  Terry Jenkins
  Mark Walsh
  Mervyn King
  Colin Lloyd
  Ronnie Baxter
  Wayne Jones
  Vincent van der Voort
  Andy Hamilton
  Jamie Caven
  Denis Ovens
  Andy Smith
  Colin Osborne
  Kevin Painter
  Co Stompé
  Alan Tabern
  Brendan Dolan
  Justin Pipe
  John Part
  Steve Beaton
  Steve Brown
  Peter Wright
  Robert Thornton
  Mark Dudbridge

PDC Pro Tour Order of Merit
  Dave Chisnall
  Mark Hylton
  Scott Rand
  Richie Burnett
  Michael van Gerwen
  John Henderson
  Nigel Heydon
  Roland Scholten
  Steve Farmer
  Magnus Caris
  James Richardson
  Dennis Smith
  Jelle Klaasen
  Mickey Smith
  Kim Huybrechts
  Ian White

PDC European Order of Merit
  Toni Alcinas
  Mensur Suljović
  Jyhan Artut
  Kurt van de Rijck

International Qualifiers
  Paul Barham (1. Youth Tour Order of Merit)
  Dietmar Burger (Eastern Europe Qualifier)
  Joe Cullen (Zweiter PDPA Qualifier)
  Oliver Ferenc (South East Europe Qualifier)
  Connie Finnan (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  Warren French (Sieger New Zealand Championship)
  Geoff Kime (Sieger Oceanic Masters)
  Petri Korte (Finland Qualifier)
  Per Laursen (1. Danish Qualifying Series)
  Lee Choon Peng (Southern Asia Qualifier)
  Scott MacKenzie (Greater China Qualifier)
  Arron Monk (Erster PDPA Qualifier)
  Kevin Münch (German Qualifier)
  Haruki Muramatsu (PDJ Japanese Qualifier)
  Dennis Nilsson (Swedish Qualifier)
  Christian Perez (Philippines Qualifier)
  Devon Petersen (Sieger South African Masters)
  José de Sousa (West Europe Qualifier)
  Sean Reed (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Darin Young (Bester Nordamerikaner in der Order of Merit)

Preisgelder 
Insgesamt wurden £ 1.000.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.

Ergebnisse

Vorrunde 
14 der internationalen Qualifikanten, der Bestplatzierte der PDC Youth Tour Order of Merit (Paul Barham) sowie der Finalist des Qualifikationsturniers der PDPA (Joe Cullen) bestritten ein Vorrundenmatch.

Modus war hierbei Best of seven Legs.

Die Zahl hinter dem Spielernamen gibt die durchschnittliche Punktzahl mit drei geworfenen Darts (3-Dart-Average) an.

Hauptrunde

Erste Runde bis Viertelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2 

1 Denis Ovens gab nach dem ersten Satz verletzungsbedingt auf

Halbfinale, Finale

Statistiken

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 
 Homepage der PDC zur World Darts Championship
 Alles zur PDC Dart WM bei dartn.de
 Informationen zur PDC-WM auf Darts1

2012
Dartveranstaltung 2011
Dartveranstaltung 2012
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace